

Patronyme 

 Constantin Gabras, officier et noble byzantin.
 Théodore Gabras, gouverneur byzantin.
Patronyme grec